Original Sin (peccato originale in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Original Sin – film del 2001 diretto da Michael Cristofer

Fumetto 
 Original Sin – crossover a fumetti della Marvel Comics

Letteratura 
 Morte sul fiume (Original Sin) – romanzo di Phyllis Dorothy James del 1994

Musica 
 Original Sin – singolo degli INXS del 1983, dall'album The Swing
 Original Sin – album delle Pandora's Box del 1989
 Original Sin – singolo di Taylor Dayne del 1994, dalla colonna sonora de L'uomo ombra (The Shadow)
 Original Sin – album dei Baltimoore del 2000
 Original Sin – singolo di Elton John del 2002, dall'album Songs from the West Coast
 Original Sin – album dei Tigertailz del 2003
 Original Sin – album degli INXS del 2010

Pagine correlate 
 Peccato originale (disambigua)